Von Mäusen und Menschen steht für:

 Von Mäusen und Menschen, Roman von John Steinbeck (1937)
 Von Mäusen und Menschen (1939), US-amerikanischer Spielfilm von Lewis Milestone
 Von Mäusen und Menschen (1992), US-amerikanischer Spielfilm von Gary Sinise